

Роздільне — село, Железінський район, Павлодарська область

Роздільне — село, Самбірський район, Львівська область

Див. також 
 Роздольне